Медаль «За взаимодействие» (СВР) — ведомственная награда Службы внешней разведки Российской Федерации.
 Медаль «За взаимодействие с ФСБ России» — ведомственная награда ФСБ России.

См. также 
 Нагрудный знак «За взаимодействие» — ведомственная награда Министерства иностранных дел Российской Федерации.